Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

286e régiment d'artillerie
286e régiment d'infanterie
286e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires